David Darlow ist der Name folgender Personen:
* David Darlow (Filmproduzent) (* 1942), britischer Filmproduzent und Regisseur
 David Darlow (Schauspieler) (* 1943), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler sowie Theaterregisseur